Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1997 je štiriintrideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 3. in 15. februarjem 1997 v Sestrieru, Italija, v petih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1997
1997 v športu
Športne prireditve v Italiji
Sestriere